Gordon Campbell puede referirse a muchos términos:
Gordon Campbell es el Alto Comisionado canadiense en el Reino Unido y un ex primer ministro de Columbia Británica (2001–2011) y el alcalde de Vancouver (1986–1993).
Gordon Campbell, político conservador escocés y unionista, Secretario de Estado para Escocia, 1970–1974
Gordon Campbell, destinatario de la Cruz de la Victoria y el MP
Gordon Campbell: Agente CIA ,miembro de la Operación 40 y compañero de David Sánchez Morales
Gordon Campbell :Fundador de Chips and Technologies (C&T) fue el primer fabricante de semiconductores fabless, un modelo desarrollado por Gordon Campbell.